EU-Ratspräsident steht für:

 Präsident des Europäischen Rates, ein 2009 eingeführtes, für je zweieinhalb Jahre vergebenes Amt
 Vorsitzender des Europäischen Rates, ein bis 2009 existierendes, halbjährlich zwischen den EU-Regierungschefs rotierendes Amt

Siehe auch:

 EU-Ratspräsidentschaft im EU-Ministerrat